Vass Tamás (1839–1899) református lelkész
 Vass Tamás (1942–1988) grafikus